Antofagasta (stad), een stad in Chili, hoofdstad van de onderstaande regio en provincie
 Antofagasta (regio), een regio van Chili
 Antofagasta (provincie), een provincie van de regio Antofagasta

Zie ook
 Antofagasta de la Sierra (doorverwijspagina)